Noppenberg (Duitsland), een plaats in de gemeente Herzogenrath in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Noppenberg (Oostenrijk), een plaats in de gemeente Niederndorferberg in de Oostenrijkse deelstaat Tirol